Григо́рий Васи́льевич Васи́льев:
 Васильев, Григорий Васильевич — Георгиевский кавалер; капитан; № 6147; 3 декабря 1839.
 Васильев, Григорий Васильевич (1892—1943) — советский военный деятель, командир 1-й бригады подводных лодок Черноморского флота, флагман 2-го ранга.
 Васильев, Григорий Васильевич (более известен как Григорий Луч; 1931—1998) — чувашский писатель-прозаик, член Союза писателей СССР.